Galler kan syfta på:

 Galler – en romersk benämning på kelter under järnåldern, speciellt i Gallien i nuvarande Frankrike
 Styrgaller – galler mellan katod och anod i ett elektronrör
 Bromsgaller – galler mellan katod och anod i ett elektronrör
 Galler (stängsel) – grovt stängsel för en öppning
 Gallbildning – en onormal tillväxtförändring på växter orsakad av en parasit